Datzow bezeichnet Orte:

 Ortsteil Datzow der Gemeinde Poseritz auf Rügen, Deutschland
 deutscher Name des Dorfes Dadzewo in der Woiwodschaft Westpommern, Polen